Philippe d’Artois ist der Name folgender Personen:
* Philippe d’Artois, comte d’Eu (wohl 1358–1397), Graf von Eu und Connétable von Frankreich
 Philippe d’Artois (Conches) (1269–1298), Herr von Conches-en-Ouche, Mehun-sur-Yèvre, Nonancourt und Domfront